Попере́чний — прикметник, який може означати також прізвище і топонім.

Носії прізвища 

 Поперечний Анатолій Григорович (1934—2014) — радянський і російський поет.
 Поперечний Владислав Владиславович ( 1979) — російський хокеїст.
 Поперечний Данило Олексійович ( 1994) — російський відеоблогер, стенд-ап комік.